Маркарьян — фамилия. Известные носители:
 Маркарьян, Ашот Юрьевич (1968) — российский самбист и дзюдоист, депутат Армавирской городской думы, почётный гражданин города Армавир, кандидат экономических наук.
 Маркарьян, Георгий Ашотович (1999) — российский и греческий самбист и дзюдоист.
 Маркарьян, Сергей Николаевич (1898—1937) — сотрудник советских органов государственной безопасности и охраны правопорядка, председатель ГПУ Армянской ССР, начальник главного управления милиции РСФСР, директор милиции.

См. также 
 Маркарьянц, Владимир Суренович (1934—2000) — армянский советский политический и партийный деятель.
 Маркарян